Коробейники — упразднённая в 2018 году деревня в Юрьянском районе Кировской области России. Входила в состав Ивановского сельского поселения.

География 
Деревня находилась на севере центральной части области, в подзоне средней тайги, на расстоянии приблизительно 14 километров (по прямой) на север-северо-восток от посёлка городского типа Юрья, административного центра района.

Климат 
Климат характеризуется как континентальный, умеренно холодный. Среднегодовая температура — 1,5 °C. Средняя температура воздуха самого холодного месяца (января) составляет −14,2 °C (абсолютный минимум — −47 °С); самого тёплого месяца (июля) — 17,8 °C (абсолютный максимум — 37 °С). Безморозный период длится в течение 103—110 дней. Годовое количество атмосферных осадков — 583—621 мм. Снежный покров держится в течение 168—172 дней.

История 
Была известна с 1802 года, когда здесь (тогда заимка Шветовская) было учтено 8 душ мужского пола. В 1873 году было отмечено дворов 6 и жителей 50, в 1905 10 и 65, в 1926 12 и 88, в 1950 14 и 51 соответственно. В 1989 году оставалось 2 жителя.

Снята с учёта 21.12.2018.

Население

Национальный состав 
Согласно результатам переписи 2002 года в деревне проживали два жителя русской национальности.

Инфраструктура 
Было личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
Просёлочная дорога. В «Списке населённых мест Вятской губернии 1859—1873 гг.» описана как стоящая «по правую сторону торговой дороги, лежащей по правому берегу р. Великой, из г. Орлова до Быковской пристани».

Примечания 

упразднённые населённые пункты Юрьянского района
населённые пункты, упразднённые в 2018 году